Okręty US Navy o nazwie USS "Skill":
 Pierwszy USS "Skill" (AM-115) był trałowcem floty. Wcielony do służby w 1942.
 Drugi USS "Skill" (MSO-471) był trałowcem floty. Wcielony do służby w 1955.

Skill